Шатиловка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Шатиловка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Шатиловка — село в Пристенском районе Курской области.
 Шатиловка — деревня в Советском районе Курской области.
 Шатиловка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Шатиловка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Район города 
 Шатиловка — исторический район в Нагорном районе города Харькова на Украине.